Синтия Джейн Феллоуз, баронесса Феллоуз (, в девичестве Спенсер; род. 11 февраля 1957) — вторая дочь Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера (1924—1992) и достопочтенной Фрэнсис Рут Берк Рош (1936—2004). Средняя сестра Дианы, принцессы Уэльской.

Ранняя жизнь и образование 
Родилась 11 февраля 1957 года в Парк-хаусе, Сандрингем, графство Норфолк. При рождении Джейн была известна как Достопочтенная Синтия Джейн Спенсер. В 1975 году, когда скончался её дед Альберт Спенсер, 7-й граф Спенсер, а её отец стал 8-м графом Спенсером, она получила титул учтивости — Леди Синтия Джейн Спенсер.

Её родители поженились в 1954 году, а развелись в 1969 году. Она всегда использовала своё второе имя «Джейн». Одним из крестных Джейн был принц Эдвард, герцог Кентский. Леди Джейн Спенсер была подружкой невесты на свадьбе герцога Кентского с Кэтрин Уорсли в 1961 году.

Как и её сестры, леди Джейн Спенсер получила образование в школе-интернате Уэст-Хит, недалеко от Севенокса в графстве Кент. Источники говорят, что она была отличницей, получив статус префекта школы и успешно сдавала экзамены а-Level. Вероятно, что Джейн была наиболее академически одаренной среди трех сестер.

Брак и дети 
20 апреля 1978 года в Вестминстерском аббатстве леди Джейн Спенсер вышла замуж за Роберта Феллоуза (род. 11 декабря 1941), будущего личного секретаря королевы Елизаветы. На церемонии Диана, принцесса Уэльская, выступала в качестве подружки невесты.

В июне 1999 года Роберт Феллоуз получил от королевы звание пожизненного пэра в качестве барона Феллоуза из Шотешама в графстве Норфолк. Также он был посвящен в рыцари под именем сэра Роберта Феллоуза.

Лорд и леди Феллоуз имеют трех детей и четверых внуков:

 Достопочтенная Лаура Джейн Феллоуз (род. 19 июля 1980), замужем с 30 мая 2009 года за Ником Петтманом (род. 1974). У пары есть двое сыновей.
 Достопочтенный Александр Роберт Феллоуз (род. 23 марта 1983 года), женат с 20 сентября 2013 года на Александре Финли. У них двое детей:
 Роберт Джордж Феллоуз (род. 10 апреля 2015)
 Роза Джейн Феллоуз (род. 10 августа 2016)
 Достопочтенная Элеонора Рут Феллоуз (род. 20 августа 1985).

Дети леди Джейн Феллоуз являются кузенами принца Уильяма и принца Гарри. Лаура Петтман — крестная мать принцессы Шарлотты, дочери принца Уильяма и Кэтрин, герцогини Кембриджской.

Леди Диана Спенсер летом 1980 года находилась в Шотландии, где помогала своей сестре Джейн с уходом за новорожденной дочерью Лаурой.

Отношения с Дианой, принцессой Уэльской 
Леди Феллоуз был единственным членом из семьии Спенсер, которая не давала интервью СМИ о гибели принцессы Уэльской и своей жизни после её смерти. Только в 2013 году баронесса Джейн Феллоуз дала интервью журналистам. После гибели Дианы разные люди озвучивали противоречивые мнения об отношениях между сестрами. Пол Баррелл, дворецкий Дианы, заявлял, что эти отношения были напряжёнными, так как лорд Феллоуз был секретарём королевы и что к моменту смерти Дианы сестры не общались несколько лет. С другой стороны, Мэри Кларк, няня Дианы, автор книги воспоминаний о Диане, сообщала, что отношения между сестрами Дианой и Джейн не были такими напряжёнными, как заявляли или предполагали Баррелл и другие.

Сёстры Сара и Джейн вылетели в Париж со своим бывшим зятем — принцем Чарльзом, — чтобы сопроводить тело принцессы Дианы на похороны в Англию. Многие свидетели сообщали, что леди Феллоуз был очень расстроена и нуждалась в поддержке, увидев тело Дианы в больнице в Париже. Сара и Джейн приняли участие в церемонии публичных похорон своей младшей сестры. После смерти Дианы лорд и леди Феллоуз проводили большую часть жизни со своими тремя детьми. Леди Феллоуз также присутствовала на свадьбе племянника, принца Уильяма, герцога Кембриджского, с Кэтрин Миддлтон 29 апреля 2011 года.

Титулы и стили 
 11 февраля 1957 — 9 июня 1975: достопочтенная Синтия Джейн Спенсер
 9 июня 1975 — 20 апреля 1978: леди Синтия Джейн Спенсер
 20 апреля 1978 — 12 июня 1999: леди Синтия Джейн Феллоуз
 12 июня 1999 — настоящее время : баронесса Феллоуз

Предки

Примечания

Литература

Ссылки 
 Lady Cynthia Jane Spencer

Джейн